

Patronyme 

 Alix Cléo Blanchette (1952-1983), photographe et écrivaine d'origine canadienne ;
 Denis Blanchette (1956-), analyste informatique et homme politique québécois ;
 Josée Blanchette (1963-), animatrice et journaliste québécoise ;
 Joseph-Adéodat Blanchette (1893-1968), marchand et homme politique fédéral et municipale québécois ;
 Julie Blanchette (1977-), joueuse de ringuette canadienne ;
 Louis Blanchette (1739-1793), explorateur français au  ;
 Luc Blanchette (1960-), économiste et homme politique québécois ;
 Lysane Blanchette-Lamothe (1984-), femme politique canadienne ;
 Maxime Blanchette-Joncas (1989-), homme politique québécois.
 
 Patricia Blanchette (née en 1957), philosophe et logicienne américaine.

Prénom 

Blanchette est un prénom.

Œuvres 

 Blanchette, une pièce de théâtre d'Eugène Brieux ;
 Blanchette, un court-métrage français réalisé par Henri Pouctal en 1912 ;
 Blanchette, un film français réalisé par René Hervil en 1921 ;
 Blanchette, un film français réalisé par Pierre Caron en 1936.
Blanchette, Jean-Noel (1956-) Spiritualités et arts martiaux japonais,Éditions Publibook,

Divers 

Blanchette peut aussi désigner :
 mâche, une petite plante herbacée annuelle ;
 donax, un coquillage que les habitants de Douarnenez (Finistère - France) ramassent à marée basse ;
 un nom souvent donné à des chèvres.

Notes et références

Voir aussi